Два сантима может означать:
 Два сантима (Франция)
 Два сантима (Швейцария)